Лига 2 2019/2020 () — 81-й сезон Второй лиги Франции по футболу с момента её создания. Сезон начался 26 июля 2019 года и был досрочно завершён 9 марта 2020 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам предыдущего сезона лига претерпела следующие изменения:
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт

2019/2020
Спорт во Франции в 2019 году
Спорт во Франции в 2020 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2019/2020